Псамафа ( «песок») может означать:
 Псамафа — нереида; мать Фока.
 Псамафа — один из спутников Нептуна, названный в честь неё.
 Псамафа (дочь Кротопа) — мифологическая героиня из Аргоса, мать Лина от Аполлона.